Masters 1978 var en professionell inbjudningsturnering i snooker. Det var den fjärde upplagan av turneringen, och den sista som hölls i New London Theatre i London, England. Tio av världens bästa spelare bjöds in att delta. Nordirländaren Alex Higgins tog sin första seger i turneringen.

Resultat 

1978 i Storbritannien
1978
Snookersäsongen 1977/1978